Phiaris är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1825. Phiaris ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vecklare
Phiaris